Ein Free Trade Agreement (FTA) ist ein Freihandelsabkommen, welches zwischen mindestens zwei Staaten geschlossen wird und Handelsbarrieren wie Zölle, Export-/Importbeschränkungen und dergleichen abbauen soll.

Folgende Abkommen führen diese Bezeichnung in ihrem Namen: 

 ASEAN China Free Trade Agreement – ASEAN-China-Freihandelsabkommen
 Commonwealth of Independent States Free Trade Agreement (CISFTA) – Freihandelsabkommen der GUS-Staaten
 Dominican Republic – Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA) – Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua.
 Central European Free Trade Agreement (CEFTA) – Mitteleuropäisches Freihandelsabkommen
 New Zealand-China Free Trade Agreement – Freihandelsabkommen zwischen Neuseeland und der Volksrepublik China
 North American Free Trade Agreement (NAFTA) – Nordamerikanische Freihandelsabkommen
 South Asia Free Trade Agreement (SAFTA)

Siehe auch:
 Liste internationaler Wirtschaftsorganisationen